Combremont bezeichnet folgende Orte in der Schweiz:
 Combremont-le-Grand, Ort und ehemalige Gemeinde im Kanton Waadt
 Combremont-le-Petit, Ort und ehemalige Gemeinde im Kanton Waadt